Вельяшев — русская фамилия.

Известные носители:
 Вельяшев, Александр Петрович (1785—1826) — генерал-майор, инженер путей сообщения, участник Отечественной войны 1812 года.
 Вельяшев, Леонид Николаевич (1856—1940) — Георгиевский кавалер; генерал-лейтенант; 8 мая 1916.
 Вельяшев, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8909; 1 февраля 1852.
 Вельяшев, Пётр Николаевич — ротмистр, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Вельяшева, Екатерина Николаевна (более известна под фамилией Янжул; ?-?) — русская писательница.

См. также 
 Вельяшевы
 Вельяшев-Волынцев